Dario Lencina (1980) –ex calciatore e allenatore di calcio argentino 
 Gonzalo Lencina (1997) – calciatore argentino
 Lucas Lencina (1991) – calciatore argentino
 Marcos Lencina (1973) – ex calciatore argentino